Omatako steht für

 Omatako (Wahlkreis), ein Wahlkreis in Namibia
 Omatakoberge, prominente Berge in Namibia
 Omatako (Fluss), Trockenfluss (Rivier) in Namibia
 Omatako-Damm, eine Talsperre in Namibia